Seznam brigad z zaporedno številko 90.

Seznam 
 Pehotne
 90. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Raketne
 90. raketna brigada (ZSSR)

 Logistične
 90. materialno podporna brigada (ZSSR)

Glej tudi